Ле-Гре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Ле-Гре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ле-Гре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн